Ločica je ime več naselij v Sloveniji:

 Ločica ob Savinji, občina Polzela
 Ločica pri Vranskem, občina Vransko

Naselja v Sloveniji